Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2017/2018 (Del Monte Coppa Italia Superlega) zainaugurowane zostały 4 października 2017 roku. Składały się one z 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział 14 najlepszych drużyn Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 27-28 stycznia 2018 roku w PalaFlorio w Bari.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2017 we Włoszech
2018 we Włoszech
2017 w piłce siatkowej
2018 w piłce siatkowej